Рэндольф Картер () — вымышленный персонаж американского писателя Говарда Филлипса Лавкрафта, который часто повторяется в его произведениях и, предположительно, альтер эго самого Лавкрафта. Согласно произведениям писателя, Картер был опытным сновидцем и свободно перемещался по Миру Снов, посетил Неведомый Кадат, а также был опытным оккультистом, мистиком, учёным и писателем-фантастом. Картер разделяет многие личные черты Лавкрафта: он незнаменитый автор, чьи произведения редко замечают; Меланхоличная фигура, - тихий созерцательный мечтатель с чувствительным нравом, склонный к обморокам во время эмоционального стресса; Но он также может быть смелым, с достаточной силой духа и характера, чтобы противостоять ужасным существам и опасностям Страны снов, что описана в «Цикле Снов». Персонаж впервые появляется в рассказе «Показания Рэндольфа Картера» (1919 год), что создан на основе одного из его снов. Американский журнал «The Vagrant» опубликовал этот рассказ в мае 1920 года.

Биография 

Рэндольф Картер — мистик, антиквар и бывший студент вымышленного Мискатоникского университета. Судя по намёкам из разных произведений, он, вероятно, родился около 1874 года и вырос в Аркхэме, штат Массачусетс, а позже переехал в Бостон и его окрестности. В рассказе «Серебряный ключ» описано детство Картера: В возрасте девяти лет с ним случился таинственный случай на ферме своего двоюродного дедушки Кристофера, когда он обнаружил магическую пещеру и после этого у него проявился дар пророчества. Он начинает погружаться в странные сны, в которых путешествует по стране снов. Фактически это стало его настоящей жизнью, так как реальность его интересовала гораздо меньше. Картер искал свою духовную нишу в реальной жизни, однако и в религии, и в атеизме, и в оккультизме он видит лишь ложь и пустоту.

Предок Рэндольфа - сэр Рэндольф Картер, изучавший магию во времена правления английской королевы Елизаветы I. Затем сэр Рэндольф эмигрировал в Америку, а его сын Эдмунд Картер позже бежал от суда над ведьмами в Салеме. У Картера также был предок, участвовавший в одном из крестовых походов, который был захвачен мусульманами и узнал от них «первобытные тайны».

Картер служил во французском Иностранном легионе во время Первой мировой войны и был тяжело ранен в бою под Беллуа-ан-Сантер в 1916 году, предположительно, во время битвы на Сомме, в которой участвовал Легион. Поэт Алан Сигер погиб там в Иностранном легионе в первый день Соммы, и Лавкрафт вполне мог иметь в виду Сигера; Лавкрафт написал стихотворение в память о Сигере в 1918 году. После её окончания он вновь возвращается к литературе, и пишет несколько романов, некоторые из которых, впрочем, были сожжены им самим.

В рассказе «Показания Рэндольфа Картера» Картер рассказывает о своём прошлом полиции на допросе, когда его подозревают в убийстве Харли Уоррена. Картер и его друг Харли Уоррен изучали тайные знания в течение семи лет. Однажды они вскрыли склеп на древнем заброшенном кладбище, что мог содержать некие магические реликвии, которые могли бы подтвердить некоторые из его научных догадок (подробности этих домыслов никогда не раскрываются, но говорят, что Уоррен недавно прочитал таинственную книгу, написанную на неизвестном языке, вероятно, о нетленности мёртвых). Вскрыв склеп Картер поддерживает связь с Уорреном по портативному телефону. В склепе некая сущность овладевает Уорреном. Идея для рассказа почти дословно взята из одного из кошмаров Лавкрафта, с небольшими изменениями, такими как имя «Лавкрафт» на «Картер». после, Уоррен бесследно исчез в старом склепе, а Картер был пойман полицией.

«Неименуемое» начинается с того, что Картер беседует со своим другом Джоэлом Мэнтоном, директором средней школы в Новой Англии, и обсуждает сущность, которую нельзя увидеть и обитающую на кладбище XVII века. Мэнтон настроен скептически и высмеивает Картера. По мере того, как описания Картера становятся более подробными и подтверждаются фактами, — его легкомысленное неверие постепенно уступает место страху. Ночью на них нападает монстр, но они выживают. «Неименуемое» примечателен тем, что содержит обширные цитируемые диалоги между персонажами, которые Лавкрафт почти не использовал в своих произведениях.

Есть некоторый вопрос, действительно ли главный герой «Неименуемое» Рэндольф Картер; его зовут только «Картер» и описывают как автора странной фантастики. Косвенное упоминание об этом инциденте можно найти в «Серебряный ключ». В данном рассказе описание Картера имеет отличия — этот элемент жанра нарочно изменён Лавкрафтом под тон произведения.

Повесть «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата» описаны странствия Картера по Стране снов, который в течение нескольких месяцев ищет Предзакатный город из своих детских воспоминаний. Картер знакомит читателя с большей частью вымышленной Вселенной Лавкрафта. В этой повести Картер обладает значительными познаниями в политике и географии Мира грёз, и заручается там помощью союзников. После космической Одиссее и блуждания в Подземном мире Картер просыпается в своей квартире в Бостоне и лишь с мимолётным впечатлением вспоминает о Мире грёз, который он оставил позади, хотя, теперь он знает, что на самом деле Предзакатный город представляет собой его мечты о детском возрасте.

Рассказ «Серебряный ключ», возможно, самое откровенно философское произведение Лавкрафта — в нём Картер вступает в зрелый возраст и теряет свой «ключ от врат снов». Он говорит, что жизнь есть не что иное, как набор мысленных образов, где нет принципиальной разницы между мечтами и реальностью и нет причин ценить одно выше другого. Картер возвращается в дом своего детства и находит серебряный ключ, который позволяет ему войти в пещеру и волшебным образом снова появиться в 1883 году ребёнком, в мире полного чудес, мечтаний и счастья. Он остаётся в этом состоянии до 1928 года, когда он бесследно исчезнет, найдя способ выйти за пределы пространства и времени и путешествовать в космосе.

Рассказ «Врата серебряного ключа» подробно описывает приключения Картера в космосе, где он встречает разные версии себя самого. В какой то момент с ним происходят преображения и Древний бог объясняет, что Картер — и все остальные существа по его образу и подобию — в конечном счёте не что иное, как проявления образов одного высшего и единого божества. Затем разум Картера оказывается запертым в теле инопланетянина, вместе с его прошлым разумом. Расследование дела об исчезновении Картера происходит четыре года спустя, в 1932 году.

В рассказе «Вне времени» Картер, всё ещё будучи запертым в теле инопланетянина, маскируется и посещает музей, где выставлена ​​древняя мумия из забытой цивилизации, и там изучает нужные ему надписи на свитке.

Интересные факты 
 Картер один из шести персонажей (вторым является Абдул Альхазред, третий Ричард Пикман, четвёртый Барзай Мудрый, пятый Аталь, и Уилбур Уэйтли), упоминающихся в двух и более рассказах.
Возможно, что персонаж Картера был вдохновлён Говардом Картером, который в 1914 году начал раскопки гробниц в Долине Царей Египта, что вызвало много внимания в мире.
Имя Рэндольф напоминает Гэндальф - имя из древненорвежской поэмы Dvergatal, где оно принадлежит одному из «нижних свартальвов» (гномов).
 В фильмах «Неименуемое» и «Неименуемое 2», снятых на основе некоторых рассказов Лавкрафта, фигурирует Рэндольф Картер, которого в обоих фильмах сыграл Марк Кинси Стефенсон. Стоит отметить, что образ Картера в фильмах не имеет ничего общего с Лавкрафтовским Картером.
 Рэндольф Картер появляется в компьютерной игре Stygian: Reign of the Old Ones.

Произведения, в которых фигурирует персонаж

Рассказы Говарда Лавкрафта 
 Показания Рэндольфа Картера (1919 г.)
 Неименуемое (рассказ) (1923 г.)
 Серебряный ключ (1926 г.)
 Сомнамбулический поиск Неведомого Кадата (1926—1927 г.)
 Случай Чарльза Декстера Варда (1927 г., упоминается вскользь)
 Врата серебряного ключа (1932—1933 г.)
Вне времени (1935 г., по имени не назван, появляется как второстепенный персонаж под псевдонимом Свами Чандрапутра, которым он пользовался во «Вратах серебряного ключа»)
Данный список описан в «Энциклопедии Лавкрафта» и ничего не упоминает о хронологии событий «Дело Чарльза Декстера Варда» или «Вне времени». С.Т. Джоши использовал хронологию, которую Лавкрафт даёт в «Серебряном ключе», в которой события в «Заявление Рэндольфа Картера» происходили, когда Картеру было около 40 лет. Джоши говорит, что это также объясняет, почему в этом рассказе его назвали «комком нервов», поскольку это произошло после его службы в армии, когда он чуть не погиб и, возможно, у него всё ещё было посттравматическое стрессовое расстройство.

Другие писатели 

 Рэндольф Картер — выдающийся персонаж романа «Лавкрафтиан: Круг кораблестроителей» Стивена Филипа Джонса. Сериал о Лавкрафте переосмысливает идеи Лавкрафта в одну современную эпопею о единой вселенной. 
 В книге Томаса Лаппера «Неопределённость» Рэндольф Картер появляется как главный герой, следующий через «Врата серебряного ключа». 
 Рэндольф Картер появляется в «Часах снов», одном из многих романов Брайана Ламли, последователя «Мифов Ктулху».
 В «Рассказ о кошках Лавкрафта» Дэвида Хейдена предок Картера сэр Рэндольф Картер является главным героем «Остерегайтесь кота». За этой историей следует связанный рассказ «Как пришёл Гриммалкин», который также является продолжением «Врата Серебряного ключа» Лавкрафта. 
 Рассказ Джина Вулфа «Игра в голове Папы» рассказывает о человеке по имени Рэндольф Картер, хотя в его предисловии к книге, в которой опубликован рассказ, говорится, что речь идёт о Джеке Потрошителе. 
 Рэндольф Картер - главный герой двух рассказов, включённых в сборник «Los Espectros Conjurados» испанского писателя Альберто Лопеса Арока: «El ojo que repta» («Ползучий глаз») и «Рэндольф Картер и эль Троно де Опало». «Рэндольф Картер и опаловый трон»), в котором фигурирует ещё один персонаж Говарда Лавкрафта, Ричард Аптон Пикман. Картер также появляется в эпизодической роли в «Los Sabios en Salamanca» («Мудрецы в Саламанке»), коротком романе того же автора, включённом в тот же том, с профессором Челленджером и Авраамом Ван Хельсингом в главных ролях. Картер также появляется (вместе с Ричардом Аптоном Пикманом и многими другими персонажами Лавкрафта) в романе Necronomicón Z (Dolmen, 2012), действие которого происходит в Аркхеме и Стране снов. 
 Рэндольф Картер появляется в эпизоде комикса «Лига выдающихся джентльменов», где он встречается со своим предком — Джоном Картером, персонажем книг Эдгара Берроуза.
 Рэндольф Картер появляется в «Аллане и разорванной завесе», сериализованной резервной копии прозы в первых шести выпусках комикса Алана Мура «Лига выдающихся джентльменов», а также в «Альманахе нового путешественника». В нём он указан как преподаватель Мискатонического университета, а также как родственник Джона Картера Эдгара Райса Берроуза. 
 Рэндольф Картер появляется в «Коза Носферату» Э. Дж. Приз, как старый друг Элиота Несса, который вовлекает Несса в приключение, которое в конечном итоге запутывает Несса, Капоне и нежить. Роман ссылается на события в «Заявлении Рэндольфа Картера», а также включает Харли Уоррена (из этой истории Лавкрафта) в качестве персонажа, а также ссылки на аспекты мифов Лавкрафта. 
 Рэндольф Картер появляется в романе Питера Роулика «Странная компания» в образе Свами Чандрапутры. Роман является продолжением романа сиквела «Реаниматоры», который сам по себе является дополнением и переосмыслением рассказов Лавкрафта о Герберте Уэсте-Реаниматоре. Рэндольф Картер — король в сказочном королевстве Илек-Вад и герой романа Кия Джонсон «В поисках мечты Веллитта Бо». 
 Рэндольф Картер — главный герой романа Кая Байлсби «Хроники Рэндольфа Картера». 
 Рэндольф Картер упоминается в сленговой клятве «Крест Картера» в цикле ковки колоколов К. М. Александра.

Кинофильмы 
 Неименуемое
 Невыразимый ужас 2 (1993)
 Вне разума (1998)

В реальной жизни 
Персонаж Лавкрафта, возможно, был основан на реальном Рэндольфе Картере, который был учёным в Колледже Христа в Кембриджском университете с 1892 по 1895 год. Картер сдал часть I Tripos по востоковедению (арабский язык) и часть II по египтологии. В Кембридже он был знаком с сэром Джеймсом Джорджем Фрейзером, автором «Золотой ветви». Местонахождение Картера после Кембриджа неясно, но, как и его вымышленный тёзка, он, возможно, он попал во Французский Иностранный легион, следующий по пустыни, для исследования Северной Африки. В записях колледжа не указано, был ли Картер гражданином США или Великобритании.

В 1920х годах в прессе получили широкую огласку раскопки усыпальниц в Долине царей, которые проводил археолог Говард Картер. Лавкрафт часто упоминает художественных и научных деятелей в своих произведениях.

См. также 
 Харли Уоррен

Примечания 

Персонажи Говарда Лавкрафта
Персонажи мифов Ктулху
Цикл снов
Персонажи по алфавиту
Мифы Ктулху